Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1900. Tekmovanja so potekala v triindvajsetih disciplinah za moške med 14. in 22. junijem 1900 v Parizu, udeležilo se jih je 117 atletov iz petnajstih držav.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Zastopane države
  (1) 
  (1) 
  (4) 
  (2) 
  (4) 
  (23) 
  (6) 
  (9) 
  (2) 
  (9) 
  (1) 
  (2) 
  (2) 
  (8) 
  (43)

Viri

 Mednarodni olimpijski komite.
 De Wael, Herman. Herman's Full Olympians: "Athletics 1900".  Accessed 18 March 2006. Available electronically at  .
 

1900
Športi Poletnih olimpijskih iger 1900